Песма може да се односи на:

 Песма, дело у стиховима
 Песма (ТВ серија)
 Песма (филм из 1961)
 Песма (ТВ филм из 1961)